Cybulski (feminin Cybulska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Alexander Weißberg-Cybulski (1901–1964), fizician austriac
 Napoleon Cybulski (1854-1919), fiziolog polonez
 Piotr Cybulski (n. 1955), om politic polonez
 Wojciech Cybulski (1808–1867), istoric literar și lingvist polonez
 Zbigniew Cybulski (1927–1967), actor polonez

Nume de familie poloneze